Mike Amiri – imprenditore iraniano
 Nadiem Amiri – calciatore tedesco
 Norlla Amiri – calciatore afghano
 Vahid Amiri – calciatore iraniano
 Zohib Islam Amiri – calciatore afghano
 Zubayr Amiri – calciatore afghano